Waldmeier steht für:

 eine Pflanzenart aus der Gattung der Labkräuter, besser bekannt als Waldmeister

Waldmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Waldmeier (* 1982), Schweizer Skilangläufer
 Carl Maria Waldmeier (1884–1971), deutscher Opernsänger (Bass)
 Marie-Luce Waldmeier (* 1960), französische Skirennläuferin
 Max Waldmeier (1912–2000), Schweizer Astronom und Sonnenforscher